Sebastopol o Sevastopol puede referirse a:
 Sebastopol, ciudad portuaria ubicada en la península de Crimea.
 Sebastopol (California), Estados Unidos.
 Sebastopol (Misisipi), Estados Unidos.
 Sebastopol (Nuevo Gales del Sur), Australia.
 Sebastopol (Torfaen), Gales, Reino Unido.
 Sebastopol (Victoria), suburbio de la ciudad australiana de Ballarat.
 Sebastopol (isla), isla en el mar Caribe.
 Sebastopol (cañón), mortero gigante encargado por el emperador etíope Teodoro II.
 Réaumur-Sébastopol, estación del metro de París.
 Sebastopol (1895), acorazado ruso.
 Sebastopol (1911), acorazado ruso.
 Sevastopol (2014), LPD de la clase Mistral de Rusia.
 Mortero Sebastopol, mortero de guerra etíope usado en la expedición británica a Abisinia (1868).